Шань — китайская фамилия, иероглиф 山 означает «гора». Другой фамильный иероглиф «шань» 單 имеет второе произношение «дань».

Известные Шань 
 Шань Госи, Павел (род. 1923) — тайваньский кардинал, иезуит.
 Шань Са (род. 1972) — псевдоним французской писательницы китайского происхождения.
 Шань Цзюнь (род. 1994) — китайский боксёр.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии